

Ciências e tecnologia 
ELISA — Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay ou ensaio de imunoabsorção enzimática
Evolved Laser Interferometer Space Antenna ou eLISA — sistema de três satélites da Agência Espacial Europeia

Geografia e astronomia 
Colonia Elisa — cidade da província de Chaco
956 Elisa —  asteroide da cintura principal

Artes 
Elisa (1979) — telenovela mexicana
Élisa — filme francês de 1995
Elisa Toffoli — cantora italiana conhecida como Elisa

Outros usos 
Elisa Oyj — empresa finlandesa de telecomunicações
Dido — rainha lendária de Cartago também conhecida como Elisa de Tiro

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências
Desambiguações de tecnologia
Hipocorísticos